Южно-Подольское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Черлакском районе Омской области Российской Федерации.

Административный центр — село Южно-Подольск.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Омской области от 30 июля 2004 года № 548-ОЗ «О границах и статусе муниципальных образований Омской области»

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения из 1766 человек мужчин — 821, женщин — 945 (46,5 и 53,5 % соответственно).
 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, при общей численности населения в 2319 чел. в национальной структуре населения русские составляли большинство в 5 населённых пунктах Южно-Подольского сельского округа, вторые по численности — немцы (особенно в деревнях Золотухино и Макаркино) .

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Черлакского района
Сельские поселения Омской области